Koyulhisar (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Koyulhisar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Koyulhisar